PalmOne, Inc. é a divisão hardware de companhia conhecida antigamente como Palm, Inc. após a divisão dos departamentos de hardware e software e posterior fusão com Handspring, Inc. A divisão software da Palm, Inc. se transformou em PalmSource, Inc. e é responsável pelo desenvolvimento e licenças do Palm OS. O símbolo comum da companhia transformou-se em PLMO após a fusão.

A companhia PalmOne fabrica computadores de bolso (PDAs) de tipo Zire e Tungsten controlados pelo sistema operacional Palm OS, smartphones Treo e acessórios para os PDAs Palm OS.

Em uma jogada de marketing que causou grande polêmica entre o público usuário de PDAs, em janeiro de 2006, a Palm lançou o Treo 700w - o primeiro equipamento de linha palm que não utiliza o Palm OS, e sim o Windows Mobile. Acreditava-se que isso regeria o futuro dos palms, pois acreditava-se que o Palm OS estava muito defasado em relação à concorrência.

A empresa readquiriu direitos sobre a marca "Palm" da PalmSource, Inc., e voltou a se chamar Palm, Inc.

Em 2010, a marca foi comprada pela HP e foi extinta em 2011, após quase 20 anos sendo reconhecida como sinônimo de computadores portáteis.

Ver também
Palm OS
PalmSource, Inc.
Palm, Inc.

Ligações externas
palmOne's website
Artigos de programação Palm OS

Empresas de informática dos Estados Unidos
Empresas fundadas em 2003